IBK:
 Industrial Bank of Korea () — корейский коммерческий банк
 Кейта, Ибрагим Бубакар (, 1945—2022) — малийский политический деятель